Сагалович — фамилия. Известные носители:

 Сагалович, Борис Михайлович (1923—2002) — советский оториноларинголог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Сагалович, Максим Владимирович (1915—1997) — советский драматург, прозаик и сценарист.
 Сагалович, Юрий Наумович (1911—1981) — инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР (1967).